Софийска област (също област Софийска или област София) е област в България.

Заема площ от 7059 km², има население 231 989 души по данни от преброяване 2021. Пощенските кодове на населените места в Софийска област са от 2000 до 2299. МПС-кодът ѝ е СО.

Граничи с областите Монтана, Враца, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

Областен център на Софийска област е град София, който не влиза в нейния състав. Нейната областна администрация е единствената в България, разположена в град, който е извън областта, която се управлява.

В системата ЕКАТТЕ Софийска област е наречена „област София“, а областта, която обхваща Столична община, е наречена „София (столица)“.

Населени места 
Населени места в Софийска област (градовете са с удебелен шрифт):

Население

Численост на населението 
Численост на населението в населените места на днешните общини в Софийска област, според преброяванията през годините:

Прираст на населението

Механичен прираст 
 Заселени – +5140, мъже +2470, жени +2670
 Изселени – -4566, мъже -2087, жени -2479
 механичен прираст +574, мъже +383, жени +191

Естествен прираст 
Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Националният статистически институт (НСИ):

Раждаемост (2009) 
 Общо – 2366, живородени – 2337, момчета – 1238, момичета – 1128, брачни – 950, извънбрачни – 1387
 Градове – 1632, живородени – 1609, момчета – 855, момичета – 777, брачни – 675, извънбрачни – 934
 Села – 734, живородени – 728, момчета – 383, момичета – 351, брачни – 275, извънбрачни – 453

Смъртност (2009) 
Общо – 4121, мъже – 2197, жени – 1924

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

Езици 
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:

Средна продължителност на живота 
Общо – 72.78, мъже – 68.75, жени – 77.27

Структура на населението 
 градско – 59,9%
 селско – 40,1%
 брой жени на 1000 мъже – 1048
 Коефициент на възрастова зависимост – 50,1%

Икономика

Топ 10 компании в София-град и Софийска област по оборот през 2015

Защитени територии 
Към 2015 г. в Софийска област се намират 2 национални парка, 2 природни парка, 2 резервата, 2 поддържани резервата, 36 защитени местности и 28 природни забележителности.

Защитени местности

Природни забележителности

Източници

Външни препратки 

  
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви